Melrose Foxxx (Paramount, Kalifornia, 1983. január 22. –) amerikai pornószínésznő. 2007-ben lépett be a szexiparba, amikor 23 éves volt.

Díjai

Jegyzetek

További információk 

 
 

Amerikai pornószínésznők
Afroamerikai pornószínésznők
Amerikai nők
1983-ban született személyek
Élő személyek
Kaliforniaiak